Agta, aux Philippines, désigne plusieurs langues différentes, toutes appartenant au rameau des langues philippines de la branche malayo-polynésienne des langues austronésiennes :
 l’agta de Villaviciosa, qui est une langue aujourd'hui éteinte et était parlée dans l’île de Luçon, dans la province d’Abra ;
 l’agta d’Isarog, dont on ne comptait plus que 6 locuteurs en 2000, également dans l’île de Luçon, dans la région de Bicol ;
 l’agta du Cagayan central, dont on comptait environ 800 locuteurs en 2000, parlée dans le nord-est de l’île de Luçon ;
 les langues des Aeta.

Langue aux Philippines
Langue philippine
Langue classée en danger par l'UNESCO
Langue morte